Gailling ist

ein Familienname:
 Barbara Gailling (* 1931), deutsche Kostümbildnerin
 Hans Gailling (* 1928), deutscher Filmarchitekt, Szenenbildner und Kostümbildner

ein Ortsname:
 Gailling (Baiern), Ortsteil der Gemeinde Baiern, Landkreis Ebersberg, Bayern